centralizacja – termin z zakresu nauk społecznych
 centralizacja głoski – zjawisko fonetyczne
 centralizacja (prawo) – pojęcie związane z państwem
 centralizacja uprawnień – pojęcie związane z państwem
 Centralizacja Lwowska – kierownictwo tajnej organizacji trójzaborowego ruchu niepodległościowego
 Centralizacja Poznańska – tajna struktura niepodległościowa związana z Towarzystwem Demokratycznym Polskim
 Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych – porozumienie polityczne powstałe w 1944 roku